Caroline County kan syfta på flera olika countyn i USA

 Caroline County, Maryland 
 Caroline County, Virginia